Capcana se poate referi la:

Capcană sau cursă, un dispozitiv folosit pentru prinderea unor animale și păsări. 

Capcana, un film românesc din 1974, regizat de Manole Marcus
Capcana, un film sârbo-germano-maghiară din 2006, regizat de Srdan Golubovic.
Capcana (The Grudge 2) un film din 2006 regizat de Takashi Shimizu
Capcana, un serial TV rusesc din 2007 de Valeri Uscov
Capcana (A Kind of Murder), un film american din 2016 regizat de Andy Goddard

Vezi și
 Capcana viitorului, un film SF american din 2007, regizat de Lee Tamahori
 Capcana mercenarilor, un film din 1980 realizat de Sergiu Nicolaescu
 Capcana timpului, serial SF american din 1989
 Capcana lui Venus,  un film erotic german din 1988, regizat de Robert van Ackeren